Čáp ist ein Familienname tschechischer Herkunft mit der Bedeutung Storch. Außer in seinem Ursprungsland ist der Name auch in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns verbreitet, jedoch z. B. in Österreich oft ohne die tschechischen Diakritika als Cap. Bekannte Namensträger sind:

 František Čáp (1913–1972), tschechoslowakischer Filmregisseur
 Vladislav Čáp (1926–2001), tschechoslowakischer Eiskunstläufer

Siehe auch 
 Cap
 Flugzeug K-65 Čáp gebaut ab 1944 von der tschechischen Firma Beneš-Mráz
 Burgruine Čap in Nordböhmen

Familienname
Tschechischer Personenname